Das Seat Open Luxembourg 1997 war ein Damen-Tennisturnier in Luxemburg. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 20. bis 26. Oktober 1997 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
1997